Великочернігівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Великочернігівська сільська рада — Луганська область, Станично-Луганський район